Кубок Казахстану з футболу 2013 — 22-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем вперше став Шахтар (Караганда).

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 квітня 2013

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 травня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 травня 2013

|}

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 червня 2013

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 вересня/30 жовтня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 

2013
Казахстан
2013 у Казахстані